Eurobasket 2007 peut désigner :
 le championnat d'Europe de basket-ball 2007 ;
 le championnat d'Europe de basket-ball féminin 2007.